Acanthopharynx är ett släkte av rundmaskar. Acanthopharynx ingår i familjen Desmodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Acanthopharynx